Яворівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Яворівська сільська рада — Вінницька область, Піщанський район
 Яворівська сільська рада — Івано-Франківська область, Долинський район
 Яворівська сільська рада — Івано-Франківська область, Косівський район
 Яворівська сільська рада — Черкаська область, Драбівський район